

Lieux 

 Sahara, un désert africain.
 Le Sahara occidental, un territoire d'Afrique n'ayant pas de statut juridique reconnu.
 Aux États-Unis :
 Le parc d'État Little Sahara, parc d'État situé dans l'Oklahoma.
 Sahara Hotel and Casino, un casino célèbre de Las Vegas.

Téléfilm 

 Sahara, téléfilm australien de Brian Trenchard-Smith avec James Belushi, Alan David lee diffusé en 1995.

Cinéma 

 Sahara, film américain muet d'Arthur Rosson sorti en 1919 ;
 Sahara, film américain de Zoltan Korda, avec Humphrey Bogart, Lloyd Bridges, Rex Ingram, J. Carrol Naish sorti  1943 ;
 , film indien de Jagatrai Pesumal Advani sorti en 1943 ;
 Sahara, film indien de Lekhraj Bhakri sorti en 1958 ;
 Sahara, film américain d'Andrew V. McLaglen avec Brooke Shields, Lambert Wilson, Horst Buchholz, John Rhys-Davies sorti en 1983 ;
 Sahara, film espagnol d'Antonio R. Cabal avec Antonio Junco, Maru Valdivielso, Enrique Pérez sorti en 1985 ;
 Un thé au Sahara (The Sheltering Sky), film italo-britannique de Bernardo Bertolucci avec Debra Winger et John Malkovich sorti en 1990 ;
 Sahara, film américain de Breck Eisner avec Matthew McConaughey, Steve Zahn, Penélope Cruz, inspiré du roman éponyme de Clive Cussler de 1992, sorti en 2005.
 Sahara, long métrage d'animation franco-canadien réalisé par Pierre Coré et sorti en 2017.
 Le Sahara n'est pas à vendre de Jocelyne Saab, documentaire de 1977

Chanson 

 Sahara est une chanson du guitariste Slash incluse dans l'album Slash sortie en 2009 ;

Livres 

 Sahara, un homme sans l’Occident, roman de Diego Brosset publié en 1946 ;
 Sahara, un roman d'aventures de Clive Cussler publié en 1992.

Homonymie de titre